San Isidro Labrador kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Isidro Labrador, San Pedro Yeloixtlahuaca, ort, 
 San Isidro Labrador, Guerrero, ort, Atlamajalcingo del Monte, 
 San Isidro Labrador, Ajalpan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar